Jorge Sánchez puede referirse a las siguientes personas:

 Jorge "Perrito" Sánchez (1993-), futbolista mexicano;
 Jorge "Jorgie" Sánchez (1997-), futbolista mexicano.
 Jorge Sánchez Balsas, nadador aragonés.